La carretera A-131 pertenece a la red de carreteras autonómicas de Aragón. Conecta Sariñena (capital de la comarca de Los Monegros) con Huesca y Fraga

Carreteras autonómicas básicas de Aragón
Transporte en la provincia de Huesca